Subnetwork Access Protocol (informatyka) – protokół sieciowy
 Snap (sport) – rodzaj zagrania w futbolu amerykańskim
 Snap! (muzyka) – niemiecki zespół muzyczny